Die 9. Beachhandball-Europameisterschaft der Männer wurde vom 30. Juni bis 5. Juli 2015 in Lloret de Mar, Spanien ausgetragen. Die kroatische Beachhandball-Nationalmannschaft konnte im Finale gegen Spanien gewinnen und wurde zum vierten Mal in Folge Beachhandball-Europameister.

Spielplan

Vorrunde 
In der Vorrunde spielt jede Mannschaft einer Gruppe einmal gegen jedes andere Team in der gleichen Gruppe. Die jeweils besten vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde, die Gruppenfünften und -sechsten spielen um die Plätze 9–12.

Gruppe A

Gruppe B

Hauptrunde 
In der Hauptrunde spielen die ersten vier Mannschaften der Vorrundengruppen einmal über Kreuz gegen jedes andere Team in der neuen Gruppe. Alle vier Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die K.O.-Runde.

Gruppe I

Gruppe II

Weblinks 
 Beachhandball-Europameisterschaft 2015 auf der Seite der EHF

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 2015
2015, Manner
Beachhandball-Wettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung in Katalonien
Lloret de Mar
Sport (Provinz Girona)